Хризотил - мінерал.
 Хризотил-азбест - мінерал.